Râul Valea Crișului se poate referi la:

 Râul Valea Crișului, Olt
 Râul Valea Crișului, Săsar
 Râul Valea Crișului, Valea Neagră

Vezi și 
 Valea Crișului (dezambiguizare)

 Criș (dezambiguizare)

Toponime românești